Emmerthal ist ein Ortsname:
 Emmerthal, Gemeinde im Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Emmerthal (Riedenburg), Einöde der Stadt Riedenburg im Landkreis Kelheim, Bayern

Siehe auch:
 Emmertal